— японский футболист.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб университета Kwansei Gakuin.

Карьера в сборной 
В 1934 году сыграл за национальную сборную Японии два матча, в которых забил один гол. Также был в составе сборной на Олимпийских играх 1936 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Японии